Lekcja – od późnołacińskiego lectio (odczytanie)

 lekcja – epistoła lub wyjątek z Biblii, czytany lub śpiewany w czasie mszy a. w brewiarzu
 lekcja – lekcja szkolna
 lekcja – jeden z wariantów tekstu, np. pisanego lub drukowanego
 lekcja – sposób odczytania na głos wyrazu, znaku (wymowa).
 Lekcja – sztuka autorstwa Eugène Ionesco